КПЦ — аббревиатура. Может означать:

 Китайская православная церковь
 Кипрская православная церковь
 Коптская православная церковь
 Константинопольская православная церковь
 Критская православная церковь
 культурно-просветительский центр